Арьеж () — департамент на севере Франции, один из департаментов региона Юг — Пиренеи. Административный центр — Фуа. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло  человек. По состоянию на 2015 год территория Арьеж была разделена на 3 округа (Фуа, Сен-Жирон и Памье), 13 кантонов и 332 коммуны. В департаменте 1 город с населением свыше  человек, 4 города с населением более 5000 человек.

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Арьеж в алфавитном порядке.

Примечания 

Арьеж